Le Monnier può riferirsi a:

Persone
Felice Le Monnier (1806-1884), editore franco-italiano, fondatore nel 1837 dell'omonima casa editrice
Louis Guillaume Le Monnier (1717-1799), biologo e scienziato francese, fratello di Pierre Charles
Pierre Charles Le Monnier (1715-1799), astronomo francese, fratello di Louise Guillaume

Altro
Le Monnier, casa editrice italiana, dal 1999 di proprietà del gruppo Mondadori
Palazzo Le Monnier, palazzo di Firenze, un tempo ospitava l'omonima libreria
Cratere Le Monnier, cratere lunare, così chiamato in onore di Pierre Charles Le Monnier

Pagine correlate
 Lemonnier